Bakrī (Bakri), a veces transcrito Bekrī (Bekri), puede referirse a:
 un apellido árabe llevado por las siguientes personas:
 Yaḥyà ibn al-Ḥakam al-Bakrī, conocido como Al-Gazal (772 - 866), poeta hispanoárabe.
 Abu Abdullah al-Bakri, conocido como Al-Bakrī (1014–1094), geógrafo, botánico e historiador hispanoárabe.
 Mohammad Bakri (1953), actor de cine y teatro, realizador y productor de cine palestino de ciudadanía israelí.
 Saleh Bakri (1977), actor de cine y teatro, hijo de Mohammad Bakri.
 Adam Bakri, actor de cine y teatro, hijo de Mohammad Bakri y hermano del anterior.

 Otros:
 Al-Bakri, cráter lunar nombrado en homenaje a Abu Abdullah al-Bakri.
 Bukit Bakri, una localidad de Malasia.